Чемпионат Франции по футболу 1966/1967 — 29-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Сент-Этьен» стал чемпионом Франции в 3-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 1003 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Нант» — «Ним Олимпик» — 5:3
 «Нант» — «Реймс» — 6:2
 «Сент-Этьен» — «Стад Франсе» — 7:1
 «Страсбур» — «Ренн» — 5:3
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Монако» — «Анже» — 1:5
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Сент-Этьен» — «Ницца» — 7:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1966/1967
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1966 году
Спорт во Франции в 1967 году